Кучабський Василь — історик, публіцист, політик, громадський і військовий діяч; учасник Першої світової війни у складі Українських січових стрільців.
 Кучабський Володимир — греко-католицький священик, катехит, науковець, письменник і редактор католицької преси.
 Кучабський Юрій Любомирович — український підприємець.

Українські прізвища